Litus är ett släkte av steklar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1833. Litus ingår i familjen dvärgsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgsteklar
Litus